Minimal se poate referi la:

 Muzică minimalistă (Minimal music), un stil muzical
 Minimal techno, un sbgen minimalist al muzicii techno
 Minimalism, mișcare artistică
 Minimal (cântec), cântec de Pet Shop Boys

Vezi și
Maximal (dezambiguizare)